Хартмут Бокман (; 22 августа 1934, Мариенбург, — 15 июня 1998, Гёттинген) — историк-медиевист Германии и Западной Европы XX века, профессор Гёттингенского университета (1974). С 1975 года и до своей смерти работал в Кильском, Гёттингенском и Берлинском университетах.

Биография 
Хартмут Бокман родился на территории Западной Пруссии в Мариенбурге, на территории нынешней Польши. Во время войны, в 1944 году его семья переехала в Штутгарт. Там он получает профессию книготорговца, а в дальнейшем изучает историю и германистику в Тюбингенском университете. С 1956 года учился в Гёттингенском университете, который окончил в 1961 году, защитив докторскую диссертацию на тему «Лаврентий Блюменау: княжеский советник — юрист — гуманист» (). Там же в 1974 году получает звание профессора, выступив с работой «Иоганнес Фалькенберг, Немецкий орден и польская политика». В 1975 году Бокман был приглашён заведовать кафедрой истории средних веков в Кильском университете, а с 1982 года работал в родном Гёттингенском университете. В 1992—1995 годах, после объединения Германии, трудился в Берлинском университете, где много сделал для развития новой медиевистики.

Научная деятельность

Основные труды

На немецком языке 
 Laurentius Blumenau. Fürstlicher Rat — Jurist — Humanist (ca. 1415—1484), (=Göttinger Bausteine zur Geschichtswissenschaft ; Bd. 37), Göttingen 1965 (Göttinger Dissertation)
 Johannes Falkenberg, der Deutsche Orden und die polnische Politik. Untersuchungen zur politischen Theorie des späteren Mittelalters. Mit einem Anhang: Die Satira des Johannes Falkenberg, Göttingen 1975 (Habilitation) ISBN 3-525-35354-5
 Der Deutsche Orden. Zwölf Kapitel aus seiner Geschichte, zuerst München 1981 ISBN 3-406-08415-X
 Die Marienburg im 19. Jahrhundert, zuerst Frankfurt a. M. usw. 1982 ISBN 3-549-06661-9
 Die Stadt im späten Mittelalter, zuerst München 1986 ISBN 3-406-31565-8
 Stauferzeit und spätes Mittelalter. Deutschland 1125—1517, zuerst Berlin 1987 ISBN 3-88680-158-6
 Deutsche Geschichte im Osten Europas, Ostpreußen und Westpreußen, Berlin 1992 ISBN 3-88680-212-4
 Fürsten, Bürger, Edelleute, Lebensbilder aus dem späten Mittelalter, München 1994 ISBN 3406385346
 Wissen und Widerstand. Geschichte der deutschen Universität, Berlin 1999 ISBN 3886806170
 Wege ins Mittelalter. Historische Aufsätze, München 2000 ISBN 3406462413

Литература 
 Немецкий Орден: двенадцать глав из его истории. / Пер. с нем. В. И. Матузовой. — М.: Ладомир, 2004. — ISBN 5-86218-450-3.

Примечания 

Историки Германии
Медиевисты Германии
Выпускники Гёттингенского университета
Преподаватели Кильского университета
Преподаватели Гёттингенского университета
Преподаватели Берлинского университета
Члены Гёттингенской академии наук